Lancet (deutsch für Lanzette) steht für:
 Dennis Lancet und Dennis Lancet UF, Busmodelle des Herstellers Dennis Brothers
 LG Lancet, Smartphone von LG Electronics
 The Lancet, medizinische Fachzeitschrift
 ZALA Lancet, russische Loitering Munition 
Siehe auch:
 Lancetes